Pyl může být:

 pyl – soubor drobných samčích pohlavních buněk semenných rostlin
 Pyl – zkratka pro aminokyselinu pyrolysin